Кеншокы:
 Кеншокы (округ) — Кеншокинский сельский округ в Казахстане.
 Кеншокы (курганы) — курганы в Казахстане.
 Кеншокы — рудник в Казахстане.